В 1977/78 годах состоялся 23-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей второй раз подряд получил «Ливерпуль», победивший в финале «Брюгге». Игра закончилась со счётом 1-0, начав серию из шести подряд идущих финалов, окончившихся с таким счётом, пять из них выиграли английские клубы.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры розыгрыша

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1977/78 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1977/78 на сайте RSSSF

1977
Футбол в Европе в 1977 году
Футбол в Европе в 1978 году